Dodge Monaco (1964) – samochód klasy luksusowej produkowany w latach 1965 – 1978.
 Dodge Monaco (1989) – samochód klasy wyższej produkowany w latach 1989 – 1992.